Сарториус фон Вальтерсгаузен () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Сарториус фон Вальтерсгаузен, Август (1852—1938) — немецкий экономист, сын геолога Вольфганга Сарториуса, профессор в Цюрихе и Страсбурге.
 Сарториус фон Вальтерсгаузен, Вольфганг (1809—1876) — немецкий геолог; был профессором в Геттингене, второй сын Георга Сарториуса, отец экономиста Августа Сарториуса.